«Транспорт Российской Федерации» — научно-практический журнал для руководителей и ведущих специалистов транспортного комплекса и смежных отраслей, представителей исполнительной и законодательной ветвей власти Российской Федерации. Издается при поддержке Министерства транспорта РФ. Издается с октября 2005 года. Включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки.

Цель издания — способствовать развитию транспортной системы России, освещая современные достижения отраслевой науки и производства.

Постоянными авторами журнала являются ведущие ученые отрасли, руководители Министерства транспорта РФ и специалисты крупнейших транспортных компаний.

Рубрики 
 Государство и транспорт
 Регион (сменная рубрика)
 Экономика и финансы
 Перевозки
 Безопасность
 Экология (сменная рубрика)
 Логистика
 Транспортные объекты
 Транспортные средства и техника
 IT-технологии (сменная рубрика)
 Город и транспорт (сменная рубрика)
 Наука
 Кадры

Выпускные данные 
 Тираж 15000 экз.
 Формат А4
 Объем 72-80 полос
 Периодичность 6 номеров в год
 Цветность полноцветная печать

Распространение 
Журнал распространяется по подписке, на мероприятиях, проводимых редакцией или партнерами издания(форумы, конференции, круглые столы, семинары и т. д.), на коллегиях Министерства транспорта РФ и по именной адресной базе данных, куда входят руководители и ведущие специалисты
 Министерства транспорта РФ,
 ОАО «РЖД»,
 администраций республик, федеральных округов и крупных городов России;
 профессиональных ассоциаций, союзов и общественно-политических объединений;
 крупнейших транспортных и транспортно-строительных компаний;
 промышленных и торговых предприятий;
 научных и проектных институтов;
 инвестиционных и страховых структур на территории России и стран СНГ.

Проекты издательства. Журнал "Наука и транспорт" 

Журнал «Наука и транспорт» -  специализированное издание по отдельным направлениям транспортной отрасли Российской Федерации. Каждый выпуск является  тематическим ежегодником. 
Цель издания  — познакомить специалистов транспортной отрасли с новейшими разработками российских ученых и достижениями производства. 
Авторами журнала являются ведущие ученые и специалисты транспортной отрасли, руководители предприятий транспортного комплекса и представители административных транспортных структур.
 Тираж 7000 экз.
 Формат А4
 Объем 70-120 полос
 Периодичность 4 номера в год
 Цветность: полноцветная печать

Примечания

Ссылки 
 Министерство транспорта Российской Федерации
 Фонд Развития инфраструктуры воздушного транспорта. Партнер гражданской авиации

Журналы России
Журналы ВАК Минобрнауки России